Chlebnikow, Chlebnikowa ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Igorewitsch Chlebnikow (* 1972), russischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Kirill Timofejewitsch Chlebnikow (1784–1838), russischer Ethnograph und Ethnologe
 Pawel Chlebnikow (1963–2004), US-amerikanischer Journalist, siehe Paul Klebnikov
 Sergei Anatoljewitsch Chlebnikow (1955–1999); sowjetischer Eisschnellläufer
 Tamara Alexandrowna Chlebnikowa (1928–2001), sowjetisch-russische Prähistorikerin
 Welimir Chlebnikow (eigentlich Wiktor Wladimirowitsch Chlebnikow; 1885–1922), russischer Dichter